Эль-Франко () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 78,04 км². Население — 4046 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento de El Franco
 Federación Asturiana de Concejos
 Guía del Occidente. El Franco

Муниципалитеты Астурии